Ямани, аль-Ямани () — нисба, указывающая на то, что её обладатель родом из Йемена, а также арабская фамилия

 Абу Хурайра ад-Давси аль-Ямани (603—676) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Тавус ибн Кайсан аль-Ямани (634—742) — виднейший исламский богослов Йемена, факих и хадисовед времен табиинов.
 Абу Бакр аль-Ямани (XIV век) — математик.
 Ямани, Ахмад Заки — министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии с 1962 по 1986 год.
 Абу Джафар аль-Ямани (ум. 2001) — террорист йеменского происхождения